Sto-vo-kor est, dans l'univers de fiction de Star Trek, un lieu réservé aux guerriers klingons morts de façon honorable au combat. Ce lieu peut être comparé au Walhalla de la mythologie nordique.

Les Klingons croient que ce « paradis » est gardé par Kahless l'Inoubliable, premier empereur de l'Empire Klingon et guerrier hors du commun.

Mourir dans la bataille n'est pas la seule façon d'accéder à Sto-vo-kor. Il est également possible de gagner l'admission de quelqu'un en menant un combat héroïque en son nom. Ainsi, en 2374, Worf détruit les chantiers navals de Monac, appartenant au Dominion, au nom de son épouse Jadzia Dax pour lui permettre d'entrer à Sto-vo-kor (voir Star Trek: Deep Space Nine : Une image dans le sable - Image in the Sand).

Les guerriers klingons morts de façon déshonorante vont à Gre'Thor qui équivaut à l'enfer.

Voir aussi

Lien externe 
 

Lieu de Star Trek
Dimension de fiction

en:Klingon culture#Afterlife